Красноармейский сельский округ

 Красноармейский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.
 Красноармейский сельский округ (Костанайская область) — сельский округ в Костанайской области.
 Красноармейский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.